«Espère» puede referirse a:
  Espère, comuna francesa del departamento de Lot
  Espère, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Pestel.